Велика Україна — назва самодостатньої української національної держави в етнічних межах. Від теперішніх кордонів відрізняється, зокрема, доданням територій Надсяння (суч. Польща); частини Слобожанщини, Подоння й Кубані (суч. Росія).
 «Велика Україна» — українська політична партія.
 Велика Україна — інша назва Наддніпрянщини, вживана в Західній Україні (охоплює центральну та східну Україну).
Велика Україна — політичний ідеал М.Грушевського.